Молинье

 Молинье, Огюст (; 1851—1904) — французский историк и библиограф.
 Молинье, Питер (, род. 30 ноября 1960) — разработчик компьютерных игр.
 Молинье, Раймон (; 1904—1994) — французский троцкист.